ТВБ — многозначная аббревиатура:
 ТВБ — тетрагональная вольфрамовая бронза
 ТВБ — ТВ Бахористон

См. также 
 ТВБУ — табло выносное блочное унифицированное
  — аббревиатура латиницей